Lansac (Gironde)
 Lansac (Hautes-Pyrénées)
 Lansac (Pyrénées-Orientales)